Starościn bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Starościn (Kamionka), Dorf der Gmina Kamionka in der Woiwodschaft Lublin
 Starościn (Rzepin) (dt. Friedrichswille), Siedlung in der Gmina Rzepin in der Woiwodschaft Lebus
 Starościn (Świerczów) (dt. Sterzendorf), Dorf der Gmina Świerczów in der Woiwodschaft Opole